

Населені пункти та їхні частини

 Длужина — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Длужина — село в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Длужина — осада в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки